

Onomastica 
 Santillo – variante del nome proprio di persona italiano maschile Santo

Persone 
 Agostino Santillo (1974) – politico italiano
 Frank Santillo (1912-1978) – montatore statunitense
 Gennaro Santillo (1908-1943) – calciatore italiano
 Henrique Santillo (1937-2002) – politico brasiliano
 Juvenal Santillo (1910–...) – calciatore brasiliano
 Pablo Santillo (1980) – calciatore argentino
 Roberto Santillo (1962) – fumettista e docente italiano
 Umberto Santillo (1912–...) – calciatore italiano 
 Walter Santillo (1959) – conduttore televisivo e autore televisivo italiano
 Will Santillo (1953) – fotografo canadese